

Населені пункти та їхні частини

 Казанув — гміна в Зволенському повіті Мазовецького воєводства
 Казанув — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Казанув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Казанув — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві

Примітки